Poltorazki ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Markowitsch Poltorazki (1766–1839), russischer Metallurg und Bergbeamter
 Mark Fjodorowitsch Poltorazki (1729–1795), russischer Opernsänger und Hofkapellmeister
 Serhej Poltorazkyj (* 1947), sowjetischer Gewichtheber